La detentrice del titolo Charlotte Cooper ha battuto nel challenge round Alice Simpson Pickering 6-2, 6-3.

Tabellone

Challenge Round

Fase preliminare

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1896